Instemmingsrecht (middeleeuws recht), in de middeleeuwen voor de lagere adel en rijke heren het enige middel om een oorlog te voorkomen
Instemmingsrecht (ondernemingsraad), het recht van een or om al of niet in te stemmen met bedrijfsbesluiten over onder meer arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden
Instemmingsrecht (scholen), een recht dat een medezeggenschapsraad in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland op grond van de WMS heeft